Алексе́й Румя́нцев: Румянцев, Алексей (род. 1986) — латвийский гребец-байдарочник.
 Румянцев, Алексей Васильевич (1923—2014) — полковник, полный кавалер ордена Славы.
 
 Румянцев, Алексей Всеволодович (1889—1947) — русский и советский гистолог.
 Румянцев, Алексей Гаврилович (1901—1975) — советский военный политработник, генерал-майор, депутат Верховного Совета УССР 2-го созыва.
 Румянцев, Алексей Матвеевич (1905—1993) — советский экономист, член ЦК КПСС, вице-президент АН СССР.
 Румянцев, Алексей Павлович (1921—2015) — сержант, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Алексей Тарасович (1927—1997) — Герой Социалистического Труда, печевой цветной металлургии. 
 Румянцев, Алексей Фёдорович (1919—2008) — советский экономист, профессор, главный редактор «Экономической газеты» (1965—1985).